

Geografia 
 Spagna
 Bajo Aragón-Caspe – comarca dell'Aragona
 Caspe – comune nella comunità autonoma di Aragona

Persone 
 David Caspe – sceneggiatore statunitense
 Lynda Caspe – pittrice statunitense

Altro 
 Battaglia di Caspe – scontro avvenuto nel marzo 1938 durante la guerra civile spagnola
 Compromesso di Caspe – procedura dei parlamentari di alcune Cortes spagnole per dare la successione a Ferdinando I d'Aragona